180 rok naszej ery
 180 rok przed naszą erą
 180 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 180
 planetoida (180) Garumna
 droga wojewódzka nr 180
 linia kolejowa nr 180
 180 mm działo kolejowe TM-1-180
 Renault PR 180
 180 Pułk Piechoty
 180 Pułk Piechoty (10 Wirtemberski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 180 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP